Dopffel ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Dopffel (1851–1943), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent von Heilbronn
 Peter Dopffel (1926–2002), deutscher Jurist